Кармолино-Гидроицкий () — хутор в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея России. Входит в Вольненское сельское поселение.

Население

Улицы 
 Восточный переулок,
 Свободы мира,
 Степная.

Примечания

Ссылки 
 Структура избирательных округов Кошехабльского района
 Кармолино-Гидроицкий (хутор)

Населённые пункты Кошехабльского района